Niemcy:
 Hage – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Aurich
 Hage – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Aurich 

Osoby:
 Volker Hage – niemiecki krytyk literacki

Inne:
 Hage – czterdziesty ósmy duch Goecji

Zobacz też:
 Haagen
 Hagee
 Hagen